

События

Римское царство 
 Царь: Тулл Гостилий.
 Май — Асархаддон провозгласил своего сына Ашшурбанапала царём Ассирии, а второго сына Шамашшумукина сделал царём Вавилона.

Китай 
 22-й год по эре правления луского князя Чжуан-гуна.
 Правитель Чу Сюн-цзянь (Чжуан-ао) решил убить своего младшего брата Сюн-юня, который бежал в Суй, но затем вместе с суйцами напал и убил Чжуан-ао. Этот младший брат Хуэй (либо его звали Юнь) взошёл на престол (Чэн-ван, эра правления 671—626).
 В Чжоу мать наследника рано умерла. Жена вана родила Шу-дая.
 В Чэнь любимая наложница Сюань-гуна родила сына Куаня, тогда князь в 1 луну убил своего сына-наследника Юй-коу.
 Сын Ли-гуна Вань Цзин-чжун (друг Юй-коу) убежал от беды из Чэнь, и, спасаясь, прибыл в Ци. Хуань-гун поставил его гунчжэном (начальником ремесленников), циский И-чжун выдал за него свою дочь после гадания. Как отмечает Сыма Цянь, это стало причиной возвышения его потомка Тянь Чана.
 Цзиньский князь напал на племена лижунов, несмотря на неблагоприятные гадания на панцире черепахи, разбил их и приобрёл наложницу Ли-цзи и её младшую сестру (дочерей Ли-цзы) (в «Цзочжуань» это отмечено под 666 годом, Васильев принимает 672 год). Речи гадателя Су перед войной, а также на победном пиру приведены в эпизоде 81 «Го юй».
 В Цинь построили жертвенник Мичжи к югу от реки Вэйхэ (для жертв духу «Синего императора» — Цин-ди).
 Циньский Сюань-гун разбил цзиньские войска у Хэяна.
 В 1 луне, как сказано в «Чуньцю», лусцы «запятнали себя великой погрешностью», но в чём она заключалась, неясно. В эту луну в день гуй-чоу похоронили лускую княгиню Вэнь-цзян.
 В 7 луне, в день бин-шэнь луский князь и циский посол Гао-си заключили договор в Фан (в «Чуньцю» про гуна не упомянуто, так как недостойно гуна заключать клятву с послом).
 Зимой луский князь отправился в Ци с подарками для невесты (на браке настояла его мать) (как говорят комментаторы, дары должен возить не князь, а сановник).

См. также

Примечания